Шелег Михайло Володимирович (* 1955) — російський співак, поет, письменник, музикант, композитор, аранжувальник, автор-виконавець російського шансону.
 Шелег Олена Степанівна — депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Шелег Сергій Іванович — білоруський хокеїст, захисник, виступає за «Юність» (Мінськ) у Вищій хокейній лізі.